L'ombudsman parlementaire est généralement élu par une assemblée de députés, ayant un statut de commissaire parlementaire :
 ombudsman parlementaire, en Bulgarie ;
 ombudsman parlementaire, au Canada ;
 ombudsman parlementaire, en Finlande ;
 ombudsman parlementaire, en Nouvelle-Zélande ;
 ombudsman parlementaire, au Royaume-Uni.

Parlementaire